Дави́дов — славянская и еврейская фамилия, происходящая от имени Давид. 

Известные носители:
 Давидов, Август Юльевич (1823—1885) — российский математик, президент Московского математического общества.
 Давидов, Александар (род. 1983) — сербский футболист, левый полузащитник израильского клуба «Ашдод».
 Давидов, Алексей Августович (1867—1940) — российский композитор и виолончелист, позже банкир и промышленник.
 Давидов, Иван (1943—2015) — болгарский футболист.
 Давидов, Карл Юльевич (1838—1889) — российский виолончелист и композитор, директор Санкт-Петербургской консерватории.
 Давидов, Рубен Багдасарович (1909—1975) — советский учёный в области молочного дела, лауреат Сталинской премии.

См. также 
 Давыдов
 Давидофф
 Давидович